O Prêmio Seymour Cray (), é um prêmio concedido em reconhecimento a contribuições significativas e inovadoras no campo da computação de alta performance. O prêmio gratifica cientistas que exibem a criatividade demonstrada por Seymour Cray, fundador da Cray Research e pioneiro da supercomputação, O laureado recebe um troféu de cristal, um certificado e US$ 10.000.

Laureados 
1999 John Cocke. "For unique and creative contributions to the computer industry through innovative high performance system designs."
2000 Glen Culler. "For pioneering contributions to the foundation and practice of high performance computing in array and very long instruction word (VLIW) processing especially for use in interactive scientific exploration."
2001 John LeRoy Hennessy. "For pioneering contributions to the foundation, teaching, and practice of high performance computing, especially in distributed shared memory multiprocessor architectures and in design and application of reduced instruction set architectures."
2002 Monty Denneau. "For ingenious and sustained contributions to designs and implementations at the frontier of high performance computing leading to widely used industrial products."
2003 Burton Smith. "For ingenious and sustained contributions to designs and implementations at the frontier of high performance computing and especially for sustained championing of the use of multithreading to enable parallel execution and overcome latency and to achieve high performance in industrially significant products."
2004 Bill Dally. "For fundamental contributions to the design and engineering of high-performance interconnection networks, parallel computer architectures, and high-speed signaling technology."
2005 Steven Scott. "For advancing supercomputer architecture through the development of the Cray T3E, the Cray X1 and the Cray Black Widow".
2006 Tadashi Watanabe. "For serving as lead designer of the NEC SX series of supercomputers, and especially for the design of the Earth Simulator, which was the world's fastest supercomputer from 2002 to 2004."
2007 Ken Batcher. "For fundamental theoretical and practical contributions to massively parallel computation, including parallel sorting algorithms, interconnection networks, and pioneering designs of the STARAN and MPP computers."
2008 Steve Wallach. For his "contribution to high-performance computing through design of innovative vector and parallel computing systems, notably the Convex mini-supercomputer series, a distinguished industrial career and acts of public service."
2009 Kenichi Miura. For his "ingenuity in developing supercomputer software and hardware that advanced the state-of-the art in technical computing."
2010 Alan Gara. "For innovations in low power, densely packaged supercomputing systems."
2011 Charles Seitz
2012 Peter Kogge
2013 Marc Snir
2014 Gordon Bell
2015 Mateo Valero
2016 William Camp

Ligações externas 

Prêmios de ciência da computação
Supercomputadores
Distinções do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos